Come San Ferruccio sono denominati:

San Ferruccio di Besançon (†211 c.a.), martire con San Ferreolo di Besançon a Besançon, celebrato il 16 giugno;
San Ferruccio di Magonza (IV secolo), soldato romano martire a Magonza sotto Diocleziano e celebrato il 28 ottobre.